Fåfängholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fåfängholmen (vid Korsnäs, Sibbo), Nyland, 
 Fåfängholmen (vid Kalkstrand, Sibbo), Nyland, 
 Fåfängholmen, Borgå, Nyland, 
 Fåfängholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Fåfängskär
Fåfängskäret
Fåfängskären
Fåfänga (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar